Chojnacki ist der Familienname folgender Personen:

 Carina Chojnacki (* 1982), deutsche Fußballspielerin
 Dan Chojnacki, US-amerikanischer Basketballspieler